Повене́цкое городско́е поселе́ние () — муниципальное образование в составе Медвежьегорского района Республики Карелии Российской Федерации. Административный центр — посёлок городского типа Повенец.

География 
Повенецкое городское поселение расположено в центральной части Республики Карелия. Граничит на западе с
Пиндушским городским поселением, на севере — с Поповпорожским и Валдайским сельскими поселениями Сегежского района. С юга омывается Повенецким заливом Онежского озера. От Повенецкого залива через всё поселение проходит участок (Южный склон) Беломорско-Балтийского канала.

На территории поселения находится лесное урочище Сандармох, где в 1937—1938 годах в годы сталинских репрессий расстреляно и захоронено свыше 9500 человек 58 национальностей.

Население

Населённые пункты 
В городское поселение входят 18 населённых пунктов (включая 5 населённых пунктов в составе пгт):

Примечания

Ссылки 
 Объекты культурного наследия на территории Повенецкого городского поселения 

Муниципальные образования Медвежьегорского района
Городские поселения Карелии